Stingaree (1915), een film van James W. Horne
Stingaree (1934), een film van William A. Wellman